Wolfau heißen folgende Orte:

 Wolfau, Marktgemeinde im Bezirk Oberwart, Burgenland
Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Wolfau (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Wolfau (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Wolfau (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wolfau (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 in Österreich
 Wolfau (Gemeinde Senftenbach), Ortsteil von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wolfau (Gemeinde Hüttschlag), Ort bei Hüttschlag, Land Salzburg

Wolfau hießen folgende Orte:
 in Polen
 Wilków (Głogów) (1937–1945)
 in Slowenien
 Bučečovci (1943–1945)

Siehe auch:
 Wolfsau